Това е списъкът с епизоди на сериала „Войната вкъщи“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2005-2006

Сезон 2: 2006-2007 

Войната вкъщи